Greeneville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Greeneville Historic District (Norwich, Connecticut), NRHP-ID 05001047
 Greeneville Historic District (Greeneville, Tennessee), NRHP-ID 74001913